Мраморское — село в Полевском городском округе Свердловской области России.

Географическое положение 
Село Мраморское расположено к северо-востоку от города Полевского и к юго-юго-западу от Екатеринбурга. По врсточной окраине села протекает река Мутнушка — правый приток реки Чёрной (притока Сысерти).

Через село проходит железнодорожная ветка Екатеринбург — Челябинск. Здесь расположена станция Мраморская Свердловской железной дороги. В сторону Полевского и Косого Брода ведёт автодорога.

История 
В 1738 году на этом месте была начата разработка богатых месторождений мрамора (кустарные «мраморные ломки»). В 1765 году был основан Горнощитский мраморный завод, давший начало и селу, получившему позднее современное название Мраморское. Завод был основан по указу генерал-майора Якова Ивановича Данненберга, который возглавлял экспедицию Канцелярии от строений, задачей которой был поиск драгоценных и поделочных камней на Урале.

Известный исследователь П. С. Паллас сообщал в своих трудах: «Несколько далее от дороги, на болотистом бугре, находится сама ломальная мраморная яма. Необыкновенной величины столпы вынуты здесь для украшения в столичном городе императорских чертогов. Мрамор цветом сер, с многочисленными пятнами и прожилками».
В 1858 году, с ликвидацией Мраморского завода, камнерезы села занялись изготовлением мелких изделий из мрамора и привозных цветных камней. В 1810 году открылась фабрика по изготовлению художественных изделий из камня.

До настоящего времени добыча и обработка мрамора играет важную роль в местной экономике. Восстановленный после революции завод производит преимущественно облицовочную плитку и памятники.

С 2018 года в селе проходят фестивали «Мраморная миля» и «Мраморная музыка». В рамках проекта «Мраморная миля» создали объекты из мрамора скульпторы Швеции (К. Сесфонтес) и Израиля (Т. Премингер).
В 2019 году в проекте «Мраморная миля» приняли участие скульпторы из Японии (Куракава Тору), Румынии (Чиприан Хопыртиан), Армении (Арутюн Карапетян) и Израиля (Таня Премингер) — на въезде в село был установлен мраморный памятник «Европа-Азия» её работы. 
25 июня 2020 года в селе в рамках фестиваля «Мраморная миля» состоялось открытие Евразийского сада памяти. Фестиваль также был ознаменован выступлениями квартета саксофонистов «По-квартет» и квартетом духовной музыки монастыря Ганина Яма.

Население 
К 1900 году в селе насчитывалось более 1600 жителей.

Религия 
Существующий ныне православный храм в память Усекновения главы святого Пророка и Предтечи Иоанна освящён 12 октября 1841 года. 4 июня 1897 года освящён северный придел во имя святых равноапостольных Константина и Елены, построенный на средства екатеринбургского мещанина К. И. Трапезникова. 16 августа 1899 года освящён южный придел в честь Сретения Господня. 17 марта 1933 года храм был закрыт советскими властями, колокольня снесена. 

В настоящее время храм возвращён верующим и восстанавливается при финансовой помощи мецената С. Н. Карманова, службы проходят в уже отремонтированном северном приделе. Там находится сохранённая верующими после закрытия храма икона равноапостольных Константина и Елены.  

2014 год — службы проходят в домовой церкви. 

В 2017 году на средства верующих на восстанавливаемой колокольне был установлен «электронный звонарь», управляемый с мобильного телефона.

Достопримечательности 

 В селе установлены уникальные солнечные часы, выполненные местными мастерами-камнерезами в 1773 году из белого мрамора. До сих пор исправно указывают время.
 Памятник в честь Первомая.
 Памятник жителям села, погибшим в годы Гражданской войны
 Памятник жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Мемориальная доска в честь писателя Павла Петровича Бажова
 Памятник лошади. Близ села находится необычный монумент — Памятник лошади. По преданию, один из золотоискателей перевозил драгоценный металл из села Полдневая в Мраморское. Ехал верхом. По дороге на него напали разбойники, также на лошадях. Погоня продолжалась не менее 15 верст. В результате старатель был спасен от верной смерти, но конь, на котором он скакал, за версту от Мраморского пал. Старатель в благодарность поставил памятник своему спасителю. Монумент представляет из себя мраморный куб с надписью: «Гнедко… служил до смерти 9 августа 1884 г.» Памятник посещается до сих пор, по местной традиции на мрамор кладут монеты, вспоминая преданность животного своему хозяину.
 Есть знак «Европа-Азия».

Источники и литература 

 Бажов П. Малахитовая шкатулка: Уральские сказы. — Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1963. — 271 с. 
 Кузнецова Н. В. Мраморское — село на мраморе // Полевской край: историко-краеведческий сборник. Вып. 1 / Сост. и гл. ред. Н. Н. Тагильцева. — Екатеринбург: Уралтрейд, 1998.
 Полевской. Бажовских сказов дивные места: Буклет / Под ред. Т. Зацепиной. — Екатеринбург: Дорога, 2003. — 16 с.
 Черноскутов А. П. «Бажовских сказов дивные места» // Туристская маршрутная карта Бажовских сказов дивные места (маршрут (157-90-28), 1:50 000) / Под ред. С. Н. Иванчилова, Т. Ф. Щекалевой. — Екатеринбург: ФГУП «Уральская картографическая фабрика»; Роскартография, 2007.